Бори́с Григо́рьев: Григорьев, Борис Алексеевич (1935—2012) — советский и российский киноактёр, режиссёр, педагог.
 Григорьев, Борис Афанасьевич (род. 1941) — советский и российский химик, специалист в области изучения теплофизических свойств нефти, нефтепродуктов и углеводородов, член-корреспондент РАН (2011).
 Григорьев, Борис Борисович (род. 1946) — советский спортсмен-подводник.
 Григорьев, Борис Дмитриевич (1886—1939) — русский художник.